Pamphilus kan syfta på:

 Pamphilus – latinsk namnform för en antik grekisk målare, se Pamfilos
 Pamphilus – latinsk namnform för ett helgon från Caesarea, se Pamfilos (martyr)
 Pamphilus (släkte) – ett släkte spinnarsteklar